Turchia
Distretto di Ayvacık – distretto della provincia di Çanakkale
Distretto di Ayvacık – distretto della provincia di Samsun